Ви́льхельмссон (, ) — шведская и исландская фамилия.

Персоналии 
 Вильхельмссон, Кристиан (1979) — шведский футболист.
 Вильхельмссон, Оскар (2003) — шведский футболист.
 Тор Вильхельмссон (1925—2011) — исландский писатель.

Составные фамилии 
 Вильхельмсон-Сильвен, Тинне (1967) — шведская наездница.